Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 2. и 4. септембра на стадиону Тегу.

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства 2011. године.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Пласман у финале обезбедили су такмичари који су прескочили даљину од 17,10 (КВ), односно 12 такмичара са најбољим резултатима у квалификацијама (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати у троскоку на СП 2011. на службеној страници ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном